Munich Center steht für:

 Munich Center for Mathematical Philosophy 
 Munich Center for Internet Research 
 Munich Center for the Economics of Aging am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik 

Siehe auch:
 Center for Integrated Protein Science Munich, naturwissenschaftlicher Exzellenzcluster